Соревнования по спринту классическим стилем в лыжных гонках среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 17 февраля. Соревнования по спринту проводятся на Олимпийских играх в третий раз, но впервые — классическим стилем. В соревнованиях приняли участие 62 спортсмена из 25 стран.

Все гонки состоялись в Олимпийском парке Уистлера. С 10:15 до 11:00 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, а с 12:30 до 14:00 четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Олимпийский чемпион 2006 года в этой дисциплине швед Бьёрн Линд и серебряный призёр француз Родди Даррагон принимали участие в гонке, однако, Даррагон не смог квалифицироваться, а Линд выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала. 4 года назад в Турине они выиграли свои медали, выступая свободным стилем. Линд в Турине выиграл и командный спринт классическим стилем.

Квалификацию выиграл россиянин Александр Панжинский, опередив одних из лидеров спринтерского зачёта кубка мира шведа Эмиля Йёнссона и норвежца Ола Виген Хаттестада.

В финальном забеге два россиянина вырвались вперёд и финишировали одновременно, опередив бронзового призёра Петтера Нортуга; для определения победителя потребовался фотофиниш.

На следующий день Никита Крюков и Александр Панжинский прямо в Олимпийской деревне Ванкувера были удостоены звания заслуженный мастер спорта России.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Четвертьфинал 
В каждом четвертьфинале два победителя проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Полуфиналы

Финал A 
На одном из поворотов упал Эйстейн Петерсен,зацепив Алексея Полтаранина.

Примечания

Ссылки 
 Результаты
 
 
 Наконец-то! — «Спорт-Экспресс», 18 февраля 2010